Восточно-Казахстанская область () — область в восточной части Казахстана, на границе с Россией и Китаем.

Административный центр — город Усть-Каменогорск.

Граничит с одной областью Казахстана, с одним регионом Китая и с двумя регионами России:  на западе — с Абайской областью; на востоке — с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая; на севере — с Алтайским краем и Республикой Алтай Российской Федерации.

Высшая точка — гора Белуха.

История 
На территории Восточно-Казахстанской области в XIX веке проживали племена Среднего жуза: Найманы (роды Бура, Каратай, Кокжарлы, Каракерей, Садыр, Тортуыл, Матай, Теристанбалы, Ергенекты, Сарыжомарт, Акнайман), Кереи (ашамайлы, абак), Уаки

26 августа 1920 года принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании Киргизской (Казахской) Автономной Социалистической Советской Республики», в состав которой вошла и Семипалатинская область с уездами: Павлодарский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский и Каркаралинский. Семипалатинская область (с 11 декабря 1920 года — губерния) до апреля 1921 года находилась в подчинении Сибревкома. На основании постановления ВЦИК от 13 июня 1921 года из Алтайской губернии в состав Семипалатинской были переданы Бухтарминский и часть Змеиногорского уездов.

17 января 1928 года из Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Бухтарминского, Зайсанского уездов Семипалатинской губернии и части Лепсинского уезда Джетысуйской губернии был образован Семипалатинский округ, состоявший из 23 районов. 17 декабря 1930 года округ, как и все остальные округа Казакской АССР, был упразднён, его районы укрупнены и переданы в прямое подчинение республиканским властям.

Восточно-Казахстанская область была образована 20 февраля 1932 года с административным центром области в городе Семипалатинске, в составе 21 района. 14 октября 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР из части Восточно-Казахстанской области была выделена отдельная Семипалатинская область. Административный центр уменьшенной в размере Восточно-Казахстанской области был перемещён в город Усть-Каменогорск. В 1997 году в состав Восточно-Казахстанской области была включена территория упразднённой Семипалатинской области. Административный центр укрупнённой области остался в Усть-Каменогорске.

Восточно-Казахстанская область образца 1939—1997 годов включала в основном территории семи из пятнадцати (восточных и северо-восточных) современных районов ВКО (Глубоковский, Зайсанский, Зыряновский, Куршимский, Катон-Карагайский (рц — с. Улькен-Нарын), Уланский (рц — пос. им. Касыма Кайсенова), Шемонаихинский) и двух из четырёх современных городов областного подчинения ВКО (Риддер, Усть-Каменогорск). На этой бывшей территории ВКО проживает 712 693 жителей (50,23 % от современной ВКО), в том числе 45 % составляют русские, 54 % — казахи, 1,35 % — немцы, 0,96 % — татары, 0,91 % — украинцы, 1,46 % — другие (2010).

В марте 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Абайскую область, которая будет выделена из Восточно-Казахстанской. В её состав войдут те же районы и города, что и были в Семипалатинской.

География

Климат 
Положение Восточно-Казахстанской области в центральной части Евразии, а также расположенные на её территории Алтайские горы обусловили её главные климатические особенности. В целом, это — резко континентальный климат с большими сезонными и суточными перепадами температур. Лето — жаркое и умеренно сухое, тогда как зима является холодной и снежной, в предгорьях умеренно холодной. Средние температуры зимних месяцев, по данным метеостанции г. Усть-Каменогорск, колеблются от −12 °C до −15 °C, в предгорьях Алтая от −9 °C до −11 °C. Однако, при вторжении арктических воздушных масс, температура может опускаться до −42 °C. Регулярным явлением зимой в полупустынях и степях области являются метели, в межгорных котловинах часты инверсионные туманы. Среднемаксимальные температуры июля составляют от +25 °C до +30 °C. Максимальные летние температуры могут достичь отметки +45 °C. Среднегодовой уровень осадков составляет от 300 до 600 мм, в горах — около 900 мм, местами до 1500 мм.

Рельеф 
Небольшую территорию Восточного Казахстана занимают Алтайские и Саур-Тарбагатайские горы с вечными ледниками на вершинах, Калбинский горный хребет, мелкохолмистые равнины, широкие котловины, обширные равнины вдоль рек.

Гидрография 
Более 40 % всех водных запасов Казахстана сосредоточены в Восточно-Казахстанской области.

В числе наиболее крупных — Чёрный Иртыш, Бухтарма, Курчум, Калжыр, Нарым, Уба, Ульба. Главной водной артерией области является Иртыш, на котором расположены 2 ГЭС — Бухтарминская, и Усть-Каменогорская.

В ВКО имеется около тысячи озёр размером более 1 гектара. Расположены они по территории неравномерно — наибольшее количество озёр сосредоточено в северной и северо-восточной части области. Самыми крупными озёрами ВКО являются Зайсан, Маркаколь, Бухтарминское, Ульмес, Караколь, Турангаколь, Дубыгалинское, Кемирколь.

Административное деление 

В состав области входят (с июня 2022 года):
 9 районов:
 Алтайский (Зыряновский) — центр город Алтай (Зыряновск)
 Глубоковский — центр посёлок Глубокое
 Зайсанский — центр город Зайсан
 Катон-Карагайский — центр село Улькен-Нарын (Большенарымское)
 Куршимский — центр село Куршим (Курчум)
 Самарский — центр село Самарское
 Тарбагатайский — центр село Акжар
 Уланский — центр посёлок Касыма Кайсенова (Молодёжный)
 Шемонаихинский — центр город Шемонаиха
 2 города областного подчинения (городские администрации):
 Риддер (Лениногорск)
 Усть-Каменогорск

История административного деления 

На 1 октября 1938 года область включала 20 районов (Абралинский, Аксуатский, Бель-Агачский, Больше-Нарымский, Бухтарминский, Джарминский, Жанасемейский, Зайсанский, Зыряновский, Катон-Карагайский, Кировский, Кокпектинский, Курчумский, Ново-Шульбинский, Предгорненский, Самарский, Тарабагатайский, Уланский, Чингиставский и Шемонаихинский) и 2 города областного подчинения (Семипалатинск и Риддер).

14 октября 1939 года Абралинский, Аксуатский, Бель-Агачский, Джарминский, Жанасемейский, Кокпектинский, Ново-Шульбинский, Чингиставский районы и город Семипалатинск были переданы в новую Семипалатинскую область. Одновременно Усть-Каменогорск получил статус города областного подчинения.

16 октября 1939 года были образованы Верхубинский, Маркакольский и Таврический районы.

6 января 1941 года город Риддер был переименован в Лениногорск.

29 января 1952 года статус города областного подчинения получил Зыряновск.

25 октября 1957 года был упразднён Тарбагатайский район, 31 октября 1957 года — Зыряновский район, 11 июня 1959 года — Верхубинский район (в тот же день образован Тарабагатайский район), а 29 мая 1962 года — Бухтарминский район.

2 января 1963 года были упразднены Катон-Карагайский, Кировский, Маркакольский, Предгорненский, Тарабагатайский и Уланский районы. Оставшиеся районы получили статус «сельских». Одновременно были образованы Зыряновский сельский и Глубоковский промышленный районы, а Серебрянск получил статус города областного подчинения.

31 декабря 1964 года был упразднён Глубоковский промышленный район и образованы Глубоковский, Маркакольский и Тарабагатайский сельские районы.

В январе 1965 года сельские районы были преобразованы в «обычные» районы.

10 декабря 1965 года был упразднён Зыряновский район.

31 января 1966 года был образован Уланский район, 4 декабря 1970 года — Катон-Карагайский район, 15 февраля 1977 года — Зыряновский район.

В состав области до 2022 входили 15 районов, 10 городов, 3 посёлка, 752 сельских населённых пункта.

 15 районов:
 Абайский — центр село Карааул
 Аягозский — центр город Аягоз
 Бескарагайский — центр село Бескарагай (Большая Владимировка)
 Бородулихинский — центр село Бородулиха
 Глубоковский — центр посёлок Глубокое
 Жарминский — центр село Калбатау (Георгиевка)
 Зайсанский — центр город Зайсан
 Алтайский (Зыряновский) — центр город Алтай (Зыряновск)
 Катон-Карагайский — центр село Улькен-Нарын (Большенарымское)
 Кокпектинский — центр село Кокпекты
 Куршимский — центр село Куршим (Курчум)
 Тарбагатайский — центр село Аксуат
 Уланский — центр посёлок Касыма Кайсенова (Молодёжный)
 Урджарский — центр село Урджар
 Шемонаихинский — центр город Шемонаиха
 4 города областного подчинения (городские администрации):
 Курчатов
 Риддер (Лениногорск)
 Семей (Семипалатинск)
 Усть-Каменогорск

Население 

В начале 2019 года, городское население составило 55,29 %.

Национальный состав 

 По области

 По районам области

Археология 
 Раннепалеолитические находки на берегу реки Колгутты у села Каратогай известны из местонахождения Козыбай и местонахождения каменных артефактов Козыбай II.
 В западных предгорьях Нарымского хребта, на восточном побережье Бухтарминского водохранилища обнаружено два палеолитических местонахождения — Курчум-1 и Курчум-2. Охристые глинистые отложения, где были обнаружены артефакты, соответствуют усть-убинской свите, верхняя граница которой датируется возрастом ок. 1,8 млн л. н. Подстилающие их красноцветные глины могут относиться к павлодарской или вторушкинской свите плиоцена.
 В Зайсанском районе в Шиликтинской долине вдоль горных хребтов найдены каменные орудия, которые относятся к началу верхнего палеолита (40 тыс. лет назад). Стоянка Ушбулак имеет восемь геологических слоёв: начальных этапов верхнего палеолита (слои 5-8), финальноверхнепалеолитические слои (слои 2-4), мезолитический/неолитический (слой 1). Нижняя пачка слоя 6 (6,5-6,8) имеет калиброванную дату 45 249 — 44 012 лет назад. В слоях 6-7 доля пластинок и микропластин составляет 50 %, отщепов — 39 %. Индустрии нижних слоёв стоянки Ушбулак наиболее близки комплексам раннего верхнего палеолита Алтая (стоянка Кара-Бом) и Монголии (памятники долины правого притока Селенги реки Их Тулбэрийн-Гол). Типы ударных площадок пластин индустрии Ушбулака наиболее близки комплексы слоёв 4-6 стоянки Толбор-4 и горизонта ВП 1 стоянки Кара-Бом.
 Череп мужчины из могильника Черновая II в Катон-Карагайском районе относится к эпохе энеолита (3-е тыс. до н. э.).
 По черепу мужчины из могильника Чиликты (саки, VI—V век до н. э.) сделана скульптурная реконструкция.

Акимы 
Восточно-Казахстанский областной комитет КП Казахстана, Шаблон:Председатели Восточно-Казахстанского облисполкома
 Бектемисов, Амангельды Иманакышевич (февраль 1992 — 17 июня 1994)
 Лавриненко, Юрий Иванович (17 июня 1994 — 30 ноября 1995)
 Десятник, Леонид Васильевич (30 ноября 1995 — 10 апреля 1996)
 Нагманов, Кажмурат Ибраевич (1996—1997)
 Метте, Виталий Леонидович (17 апреля 1997 — 26 февраля 2003)
 Абайдильдин, Талгатбек Жамшитович (27 февраля 2003 — 8 декабря 2004)
 Храпунов, Виктор Вячеславович (8 декабря 2004 — 11 января 2007)
 Карибжанов, Жаныбек Салимович (январь 2007 — май 2008)
 Бергенев, Адылгазы Садвокасович (7 мая 2008 — 4 марта 2009)
 Сапарбаев, Бердыбек Машбекович (4 марта 2009 — 11 ноября 2014)
 Ахметов, Даниал Кенжетаевич (с 11 ноября 2014)<ref></ref>

Примечания

Литература

Ссылки 
 Виртуальный тур по Восточно-Казахстанской области
 Новости Восточно-Казахстанской области
 Восточно-Казахстанская область(Научные статьи)

 
Области, образованные в 1932 году
Алтай